

Вотербері — місто, штат Коннектикут
 Вотербері — місто, штат Вермонт
 Вотербері — селище, штат Небраска
 Вотербері — селище, штат Вермонт